Der Tochigi Soccer Club (jap. S.C.; Tochigi Esu Shī) ist ein Fußballverein aus Utsunomiya, Präfektur Tochigi, Japan.

Es ist der einzige Proficlub, der den amerikanischen Begriff „soccer“ im Namen stehen hat. Dies ist vor allem auf die Bemühungen der Ligaleitung zurückzuführen, die den britischen „football“ Begriff verbreiten wollen.

Das Wappen des Vereins diente als Vorlage für den Hongkonger Erstligisten Tai Chung FC.

Geschichte 
Der Verein wurde 1953 in der Präfektur Tochigi von Lehrern gegründet. Dem zufolge nannte sich der Verein Tochigi Teacher's Football Club (jap. 栃木教員サッカー部, Tochigi Kyōin Sakka Bu). Nachdem auch andere Berufsgruppen im Verein zugelassen wurden, entledigte man sich des irreführenden Namens 1994 und lief fortan als Tochigi Soccer Club auf.

2005 wurde eine Taskforce gegründet, mit dem Ziel die Aufnahme in die professionalisierte J. League Division 1 aufzusteigen.
Im Januar 2007 erhielt der Verein die Lizenz und konnte aufgrund der sportlichen Erfolge in der Saison 2009 aufsteigen.

Erfolge 
 Japan Football League
 2. Platz: 2008
 J3 League
 2. Platz: 2016, 2017

Stadion 

Der Verein trägt seine Heimspiele im Tochigi Green Stadium (栃木県グリーンスタジアム, Tochigi-ken Gurīn Stajiamu) in Utsunomiya in der Präfektur Tochigi aus. Das Stadion, dessen Eigentümer die Präfektur Tochigi ist, hat ein Fassungsvermögen von 18.025 Zuschauern. Betrieben wird die Sportstätte vom Kita Kanto Sohgo Security Service.

Koordinaten:

Spieler 
Stand: Februar 2023

Saisonplatzierung 

JFL: Japan Football League (4. Ligaebene)

KSL: Kantō Soccer League (5. Ligaebene)

TSL: Tochigi Soccer League (6. Ligaebene)

Trainerchronik

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Japanischer Fußballverein
 
Gegründet 1953
Organisation (Präfektur Tochigi)